Козлов, Дмитрий Александрович:
 Козлов, Дмитрий Александрович (род. 1990) — российский хоккеист.
 Козлов, Дмитрий Александрович — Георгиевский кавалер; прапорщик; 18 ноября 1917 (посмертно).